ELCA peut désigner :

 ELCA Informatique, entreprise suisse spécialisée dans le développement de logiciels
 l'Église évangélique luthérienne en Amérique